GNPTAB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 256 амінокислот, а молекулярна маса — 143 622.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки